12 Monkeys (film), sciencefictionfilm van Terry Gilliam uit 1995
 12 Monkeys (televisieserie), televisieserie gebaseerd op bovenstaande film